Il doppio dell'Open Gaz de France 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma solo la Novotná ha partecipato in coppia con Manon Bollegraf.

La Bollegraf e la Novotná hanno perso in semifinale contro Anna Kurnikova e Larisa Neiland.

Sabine Appelmans e Miriam Oremans hanno battuto in finale 1–6, 6–3, 7–6 Anna Kurnikova e Larisa Neiland.

Teste di serie
 Manon Bollegraf /  Jana Novotná (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (finale)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1998